Dilston kan syfta på följande platser:

 Dilston, Australien – en ort i Launceston, Tasmanien, Australien
 Dilston, England – en ort i Corbridge, Northumberland, England